Madeira est un nom commun et un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Nom commun 
 madeira est un nom commun féminin en portugais qui signifie « bois ».

Toponyme 

 Madère, un archipel et région autonome du Portugal appelé  en portugais ;
 l'île de Madère, l'île principale de l'archipel et région autonome de Madère appelée  en portugais ;
 Madeira, une ville de l'Ohio.

Hydronyme 
 le rio Madeira, une rivière d'Amérique du Sud, affluent de l'Amazone et coulant en Bolivie et au Brésil.

Patronyme 

 Francisco Madeira Lopes (1975-), avocat et homme politique portugais.
 Paulo Madeira (1970-), footballeur portugais

Divers 
 la cloche de Madeira, cloche du temple bouddhiste Dōjōji au Japon.

Patronyme portugais